San Mateo (São Mateus en espanhol) pode ser:

Colômbia

San Mateo (Colômbia)

Canárias

Vega de San Mateo

Espanha

San Mateo de Castellón

EUA

Condado de San Mateo, na Califórnia
San Mateo (Califórnia)
Comidas San Mateo (Califórnia)

Filipinas

San Mateo (Isabela)
San Mateo (Rizal)

Guatemala

San Mateo - município do departamento do Quetzaltenango
San Mateo Ixtatán - município do departamento de Huehuetenango

Peru
 San Mateo (distrito)
 San Mateo de Otao (distrito)

Venezuela

San Mateo (Anzoátegui)
San Mateo (Aragua)

Costa Rica 
 San Mateo (Costa Rica)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos